Xante – una delle Oceanine nella mitologia greca
Xante – una delle Amazzoni nella mitologia greca
Xante – forma femminile del nome proprio di persona Xanto
Xante – personaggio della serie Pokémon
Diocesi di Xante – sede titolare della Chiesa cattolica

Pagine correlate
Xanto